Pavel Sedláček ist der Name folgender Personen:
  
*Pavel Sedláček (Musiker) (* 1941), tschechischer Rock ’n’ Roll-Musiker
Pavel Sedláček (Hammerwerfer) (* 1968), tschechischer Hammerwerfer
Pavel Sedláček (Eishockeyspieler) (* 1991), tschechischer Eishockeyspieler